En Pologne, Wodziczna peut désigner :

 Wodziczna, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Wodziczna, un village de la voïvodie de Mazovie.